Лесли Хоуп (; род. 6 мая 1965, Галифакс, Канада) — канадская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известная по ролям на телевидении.

Ранняя жизнь 
Лесли Энн Хоуп родилась в Галифаксе, Новая Шотландия. Её дебют на экране состоялся в 1981 году в канадском фильме «Взлёты и падения», а год спустя она окончила St. Michaels University School в Виктории, Британская Колумбия

Карьера 
Хоуп за свою карьеру снялась почти в ста фильмах и телесериалах. Она, пожалуй, наиболее известна по роли Тери Бауэр, жены главного героя Джека Бауэра (Кифер Сазерленд) в телесериале «24 часа» (2001—2002), а также по роли Тесс Коул в сериале «Река» (2012).

Хоуп в разные годы появилась в таких телесериалах как «Тихая пристань», «Завтра наступит сегодня», «Звёздный путь: Глубокий космос 9», «За гранью возможного», «Справедливая Эми», «Доктор Хаус», «Женщина-президент», «Любовь вдовца», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Частная практика», «Менталист» и многих других. Кроме этого она снялась в нескольких фильмах, таких как «Мужчины за работой», «Доппельгангер», «Зодчий теней», «Вышибала», «Стрекоза» и «Никогда не сдавайся».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Канады